Hérelle steht für:
 La Hérelle, Gemeinde im Département Oise, Region Hauts-de-France, Frankreich

Personen:
 Christophe Hérelle (* 1992), französischer Fußballspieler
 Daniel Hérelle (* 1988), französischer Fußballspieler 
 Félix Hubert d’Hérelle (1873–1949), britisch-kanadischer Biologe
 Georges Hérelle (1848–1935), französischer Historiker und Übersetzer